Die ADAC GT Masters 2017 war die elfte Saison der ADAC GT Masters. Es wurden 14 Läufe an sieben Rennwochenenden gefahren. Der erste Lauf fand am 29. April in Oschersleben und der Finallauf am 24. September auf dem Hockenheimring statt. Die Rennen wurden in Deutschland, Österreich und in den Niederlanden gefahren.

Die Fahrerwertung gewann der Franzose Jules Gounon mit 174 Punkten in einer Corvette C7 GT3-R. Die Teamwertung gewann das Team Callaway Competition mit 185 Punkten.

Die Trophywertung gewann der Schweizer Remo Lips zum zweiten Mal mit 318,5 Punkten und die Juniorwertung sicherte sich ebenfalls Jules Gounon mit 228 Punkten.

Starterfeld 
Folgende Fahrer und Teams sind in der Saison gestartet:

Rennkalender und Ergebnisse 

Anmerkung
Das Mercedes-AMG Team Zakspeed wurde am Sachsenring nachträglich disqualifiziert, da sich bei der Nachkontrolle herausstellte, dass die Fahrzeuge nicht der GT3-Homologation entsprachen.

Meisterschaftsergebnisse

Punktesystem 
Punkte wurden an die ersten 10 klassifizierten Fahrer in folgender Anzahl vergeben:

Fahrerwertung 
Insgesamt kamen 48 Fahrer in die Punktewertung.

Teamwertung 
Es kamen 17 Teams in die Punktewertung.

Anmerkung

Weblinks 
 Offizielle Website des ADAC GT Masters

Einzelnachweise 

2017
Motorsportsaison 2017